Даниил Иванович Табаев (южноалтайский язык Тыныл Ильдирикович) () — председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай в 1997—2001 годах.

Биография 
Родился 5 июня 1937 года в селе Купчегень Онгудайского района в семье колхозника. Рано осиротел. Мать умерла в 1938 г. Отец погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны в 1944 году. Воспитывался в детском доме. Закончил Горно-Алтайскую национальную среднюю школу в 1955 году и был направлен в Елабужскую специальную среднюю школу МВД, по окончании которой работал участковым инспектором в органах МВД. С 1959—1963 учился в Свердловском государственном юридическом институте и по завершении учёбы работал следователем прокуратуры Майминского района Горно-Алтайской автономной области, членом областного суда, заместителем прокурора области, председателем областного суда. С 1988 года на административной работе: секретарь облисполкома, ответственным работником обкома КПСС. С 1988 года секретарь Горно-Алтайского облисполкома.

Окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.

Деятельность в Государственном Собрании Республики Алтай 
С 1992 по 1997 гг. заместитель, первый заместитель Председателя Верховного Совета Республики Алтай, с 1993 г. Государственного Собрания Республики Алтай. С августа 1997 по декабрь 2001 г. Председатель республиканского парламента.

Д. И. Табаев является автором Декларации «О государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР», участвовал в разработке текста первой редакции Конституции Республики Алтай и иных законопроектов и нормативно-правовых актов принятых в 1990—1997 гг.

В России 
Являлся членом Совета Федерации Российской Федерации от Республики Алтай с 1997 по 2001 гг., занимая должность заместителя председателя Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам.
Участвовал в подготовке Федеративного договора в 1994 г. и являлся членом Конституционной комиссии по подготовке проекта Конституции РФ 1993 г.

Член межпарламентской ассоциации стран СНГ. Инициатор создания ассоциации регионов «Горные регионы России».

После отставки 
Преподавал на кафедре государства и права Горно-Алтайского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
Являлся председателем комиссии по вопросам помилования Республики Алтай с 2002—2007 гг.

Член КПРФ.

Награждён 
 орденом Дружбы, 
медалью «Ветеран труда», 
Орден «Тан Чолмон» Республики Алтай, 
 почётными грамотами Совета Федерации Федерального Собрания России и Государственной Думы России, а также Республики Алтай. Имеет благодарность Президента РФ В. В. Путина.

Сочинения 
 Чуйский тракт (1975)
 Погиб поэт (1997)
 С верой в закон (1997)
 Надуманные противоречия (2000)
 На рубеже веков (2006)
 На правовой стремнине (2007)

Литература 
 Люди эпохи XX века. Т. 1. Горно-Алтайск: ГУ книжное издательство «Уч Сумер-Белуха» Республики Алтай. 2002. С. 360. ISBN 5-9209-0012-1
 Кто есть кто в Республике Алтай. Выпуск первый. Горно-Алтайск: ИП «Алтернатива», 1997. 308 с. С. 208—210.

Примечания

Ссылки 
 Табаев Даниил Иванович
 Патриот своей родины — Даниил Табаев

Выпускники Уральского юридического университета
Председатели Государственного собрания Республики Алтай
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Персоналии:Горно-Алтайск
Члены КПРФ
Члены КПСС